Кирена — античне місто на Лівійському узбережжі Середземного моря, визнано пам'яткою ЮНЕСКО.
 Кирена — німфа, мати Арістея.